Der Kremlin Cup 2005 war ein WTA-Tennis-Hallenteppichplatzturnier für Frauen im Olimpijski in Moskau. Es war als Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 2005. Das Turnier fand vom 8. bis 16. Oktober 2005 statt.

Im Einzel gewann Mary Pierce gegen Francesca Schiavone mit 6:4 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Lisa Raymond / Samantha Stosur mit 6:2 und 6:4 gegen Cara Black / Rennae Stubbs.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Kremlin Cup 2005 fand vom 8. bis 10. Oktober 2005 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski